Колі́зія () —
 Гостра суперечність, зіткнення протилежних сил, інтересів, переконань, мотивів, поглядів, прагнень, джерел конфліктів та формування протистоянь.
 Зображення життєвих конфліктів і боротьби в художньому творі.
 Колізія (юриспруденція) — взаємна невідповідність правових норм, які регулюють однакові суспільні відносини.
 * Колізія законів — розходження змісту двох або більше формально діючих нормативних актів.
 В інформатиці та криптографії колізією хеш-функції  називаються два різних вхідних блока даних  і  таких, що 
 Колізія близнюків — зчеплення плодів при багатоплідній вагітності під час пологів.
 В інформаційних технологіях Колізія — накладання двох та більше кадрів від станцій, що намагаються передати кадр в один і той же момент часу.

Див. також 
 Колізійні норми
 Інтерлокальні колізії

Посилання